«Новый мир» () — исторический фильм итальянского режиссёра Этторе Скола по роману французской писательницы Катрин Ригуа «Ночь в Варене, или Для французов нет ничего невозможного». Французское прокатное название — «Ночь в Варене» (La Nuit de Varennes).

Сюжет 
Париж, июнь 1791 года. Знаменитый писатель-вольнодумец Ретиф де ла Бретонн глубокой ночью замечает, как от королевского дворца отправляется таинственная карета. Заинтригованный Ретиф бросается в погоню. По пути к нему присоединяется стареющий обольститель женских сердец Джакомо Казанова. Как выясняется, карета пытается догнать другую, в которой сидят члены королевской семьи; они бегут к восточной границе. Так формируется странная компания: три писателя — Ретиф де ла Бретонн, Казанова и революционно настроенный американец Томас Пейн; фрейлина королевы; королевский парикмахер; буржуа-реакционер и его жена… Переодевание короля не помогло ему спасти свою жизнь. В ночь с 20 на 21 июня Людовик XVI и Мария-Антуанетта были арестованы в Варене. Заключительная сцена фильма, в которой фрейлина и парикмахер благоговейно встают на колени перед королевским нарядом, символизирует конец монархии и начало «нового мира».

В ролях 
 Жан-Луи Барро — Ретиф де ла Бретонн
 Марчелло Мастроянни — Джакомо Казанова
 Ханна Шигулла — графиня Софи де Лаборд
 Харви Кейтель — Томас Пейн
 Жан-Клод Бриали — мсье Жакоб
 Андреа Ферреоль — Аделаида Ганьон
 Жан-Луи Трентиньян — мсье Сос
 Мишель Пикколи — Людовик XVI
 Элеонора Хирт — Мария-Антуанетта

Примечания

Ссылки 

Экранизации романов Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1982 года
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы о 1790-х годах
Фильмы о Великой французской революции
Фильмы о Джакомо Казанове
Фильмы Италии 1982 года
Фильмы France 3 Cinéma